Lessona steht für

 Lessona (Piemont), eine italienische Gemeinde in der Provinz Biella
 Lessona (Wein), ein italienischer Rotwein aus dem Piemont

Lessona ist der Familienname folgender Personen:

 Alessandro Lessona (1891–1991), italienischer Politiker
 Michele Lessona (1823–1894), italienischer Zoologe